Шиманово — топоним:
 Шиманово — ойконим в Польше ():
 Шиманово — деревня в Варминско-Мазурском воеводстве:
 Шиманово — деревня в Мронговском повяте (гмина Сорквиты);
 Шиманово — деревня в Острудском повяте (гмина Моронг);
 Шиманово — деревня в Великопольском воеводстве:
 Шиманово — деревня в Равичском повяте (гмина Равич);
 Шиманово — деревня в Сьремском повяте (гмина Сьрем);
 Шиманово — деревня в Шамотульском повяте (гмина Пневы);
 Шиманово — деревня в Люблинском воеводстве (гмина Ломазы в Бяльском повяте);
 Шиманово — ойконим в России:
 Шиманово — деревня в Смоленской области (в Вяземском районе).